Skinner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Skinner
 George Ure Skinner